Сергей Дрозд:

 Дрозд, Сергей Викторович (род. 1983) — белорусский футболист, защитник.
 Дрозд, Сергей Николаевич (род. 1990) — белорусский хоккеист.